German Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 German Township (Illinois)
 German Township (Bartholomew County, Indiana)
 German Township (Marshall County, Indiana)
 German Township (St. Joseph County, Indiana)
 German Township (Vanderburgh County, Indiana)
 German Township (Grundy County, Iowa)
 German Township (Kossuth County, Iowa)
 German Township (Kansas)
 German Township (North Dakota)
 German Township (Auglaize County, Ohio)
 German Township (Clark County, Ohio)
 German Township (Fulton County, Ohio)
 German Township (Harrison County, Ohio)
 German Township (Montgomery County, Ohio)
 German Township (Pennsylvania)
 German Township (South Dakota)